Deux sous-marins de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Sjöhunden (en suédois : phoque).

 Le , un sous-marin de classe Sjölejonet, lancé en 1938 et détruit en 1960.
 Le , un sous-marin de classe Sjöormen lancé en 1968 et vendu à Singapour en 1997.

Notes et références